«Ignacio Gómez» - conjunto del nombre propio Ignacio y el apellido Gómez - puede referirse a:

Personajes 
 Ignacio Gómez Aristizábal (1929-),  eclesiástico colombiano de la Iglesia católica;
 Ignacio Gómez Jaramillo (1910-1970), artista colombiano;
 Ignacio Gómez Menéndez (1813-1879), escritor, diplomático, jurista, traductor e historiador salvadoreño;
 Ignacio Gómez Mondragón (1904-2001), torero y poeta mexicano - conocido como "El Gallito";
 Ignacio Gómez Novo (1979-), futbolista español - conocido como "Nacho Novo";

Apellido compuesto 
 Ignacio Gómez-Acebo Duque de Estrada (1932-2011), abogado español.
 Ignacio Gómez de Liaño Alamillo (1946-), escritor español.